Виктор Тархов:
 Тархов, Виктор Александрович (род. 1948) — российский политик.
 Тархов, Виктор Алексеевич (1913—2010) — юрист.